Sammontana steht für:

 Sammontana (Radsportteam 1973–1974)
 Sammontana-Campagnolo, Radsportteam (1981–1984)
 Sammontana-Bianchi, Radsportteam (1985–1989)
 Sammontana, Ortsteil von Montelupo Fiorentino